L'édition 2016 du tournoi de tennis de Bol se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Mandy Minella remporte le simple dames. En finale, elle bat Polona Hercog, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Xenia Knoll et Petra Martić.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Bol
Sport en Croatie en 2016
Tennis en mai 2016
Tennis en juin 2016